Сивинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Сивинская волость — в составе Керенского уезда Пензенской губернии.
 Сивинская волость — в составе Оханского уезда Пермской губернии.